Рейс 10 может иметь следующие значения:
 Рейс 10 Аэрофлота
 27 сентября 1954 года
 18 декабря 1957 года